Athelia är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Athelia i familjen Atheliaceae, ordningen Atheliales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Atheliaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Athelia